Па́нцирь (от , через  — букв. «живот»):
 Панцирь — вид доспехов для защиты туловища.
 Панцирь — твёрдое защитное образование из хитина, известковых пластинок, чешуи, костных или роговых пластинок, полностью или частично покрывающее тело некоторых как беспозвоночных, так и позвоночных животных (см. напр. Кутикула беспозвоночных и Черепаший панцирь).
 Панцирь — сплошная плита чугунной рамы рояля, закрывающая вирбельбанк.
 Панцирь — пластина на деке некоторых струнных щипковых музыкальных инструментах для защиты деки от механических повреждений.
 Панцирь-С1 — российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс.

См. также 
  (значения)

Примечания